L'Institutrice peut faire référence à :

Littérature 
 L'Institutrice, un roman de Claire Chazal publié en 1997.

Bande dessinée 
 L'Institutrice, une bande dessinée en deux tomes d'Yves Lavandier et Carole Maurel publiée en 2022.

Cinéma 
 L'Institutrice, un film muet anonyme de 1910, épisode de la série Les Aventures de Miss Lawson (productions Acad) 
 L'Institutrice, un film hongrois réalisé par Márton Keleti sorti en 1945
 L'Institutrice du village, un film soviétique réalisé réalisé par Marc Donskoï sorti en 1947
 L'Institutrice, un film franco-israélien réalisé par Nadav Lapid sorti en 2014

Voir aussi 
 L'Instituteur
 L'Instit